Стрельск:

 Стрельск — деревня в Криничном сельсовете Мозырского района Гомельской области Беларуси.
 Стрельск — село, центр Стрельского сельского совета Сарненского района Ровненской области Украины.

См. также 
 Стрельский сельсовет
 Стрельский, Вячеслав Ильич (1910—1983) — историк-архивист и источниковед, доктор наук, профессор.